Le qualificazioni del singolare  del BMW Open 2002 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Le qualificazioni del torneo BMW Open 2002 prevedevano 32 partecipanti di cui 4 sono entrati nel tabellone principale.

Teste di serie 

 Irakli Labadze (secondo turno)
 Raemon Sluiter (ultimo turno)
 Álex Calatrava (primo turno)
 Oliver Gross (ultimo turno)

 Dennis van Scheppingen (Qualificato)
 Luis Horna (primo turno)
 Tomas Behrend (primo turno)
 Jürgen Melzer (primo turno)

Qualificati 

 Željko Krajan
 Jan Frode Andersen

 Radek Štěpánek
 Dennis van Scheppingen

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

BMW Open 2002